Saugor kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sāgar (ort i Indien, Madhya Pradesh, Sāgar), 
 Sāgar (distrikt), Madhya Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar